FinnLink är ett finskt rederi som bedriver gods- och passagerartrafik mellan Kapellskär och Nådendal, med 3–4 avgångar dagligen. Fartygen är tänkta huvudsakligen för lastbilar och i mindre omfattning personbilar, med måttlig passagerkapacitet. Resan tar 8 timmar.

FinnLink började bedriva godstrafik med Ro-ro-fartyg mellan Nystad i Finland och Hargshamn i Sverige år 1989. Våren 1997 flyttades trafiken från Hargshamn och Norrköping till Kapellskär.  Oy Finnlink Ab är en del av Finnlines-koncernen.

Fartyg
M/S Finnclipper
M/S Finneagle
M/S Finnfellow
M/S Finnsailor (endast gods)

Källor

Externa länkar

FinnLink finnlines.com
Finnlink på Fakta om Fartyg

Finländska rederier
Rederier bildade 1990